Slovo cirk má více významů:
 cirkus (antické sportoviště) – závodní dráha ve starém Římě,
 cirkus – kruhové divadlo s akrobaty, klauny a cvičenými zvířaty,
 kar – ledovcový kotel.